Nositelky jména Dorotea Dánská:

 Dorotea Dánská (1504–1547), provdaná pruská vévodkyně
 první dcera krále Frederika I., manžel Albrecht Braniborsko-Ansbašský
 Dorotea Dánská (1520–1580), provdaná falcká falckraběnka
 dcera krále Kristiána II., manžel Fridrich II. Falcký
 Dorotea Dánská (1528–1575), provdaná meklenburská vévodkyně
 druhá dcera krále Frederika I., manžel Kryštof Meklenburský
 Dorothea Dánská, provdaná brunšvicko-lüneburská vévodkyně
 dcera Kristiána III., manžel Vilém Brunšvicko-Lüneburský